Milki ist der Name folgender Orte:
 Miłki, Dorf in Polen

Milki ist der Name folgender Personen:

 Abdi-Milki, König von Sidon
 Aḫat-milki, Königin von Ugarit